Lindikai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Lindikai (Pagėgiai), Dorf in der Gemeinde Pagėgiai im Bezirk Tauragė (einst: Lindicken, Kreis Ragnit/Pogegen/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen/Memelland)
 Lindikai, litauischer Name des heute russischen Ortes Krasnoje (Kaliningrad, Slawsk) in der Oblast Kaliningrad (einst: Lindicken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Lindikai, litauischer Name des heute russischen Ortes Kaschtanowka (Kaliningrad, Neman) in der Oblast Kaliningrad (einst: Lindicken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)